Ніна

 Ніна — жіноче ім'я;
 Ніна — місто в Ірландії;
 Ніна — нелегальна друкарня РСДРП в Російській імперії;
 779 Ніна — мала планета (779 Nina), названна в честь сестри астронома Г. Н. Неуйміна Ніни Миколаївни Неуйміної;
 Ніна — фільми з назвою «Ніна».